Le Relais  nage libre féminin est une épreuve de natation des Jeux olympiques d'été de 2024 qui a lieu le  à la Paris La Défense Arena.

Médaillées

Records 
Avant cette compétition, les records dans cette discipline étaient :

Calendrier

Résultats détaillés 

Les huit meilleurs temps se qualifient pour la finale (F).

Références

Liens externes 
 La natation sur le site officiel des Jeux de Paris 2024.

Natation aux Jeux olympiques d'été de 2024